Laestadius oder Læstadius ist der Familienname folgender Personen:

 Ann-Helén Laestadius (* 1971), schwedisch-samisch-tornedalfinnische Journalistin und Autorin
 Lars Levi Læstadius (1800–1861), schwedischer Botaniker, evangelisch-lutherischer Pfarrer und Erweckungsprediger